Poul Møller er navnet på flere personer, blandt andre:

 Poul Møller (1919-1997) – dansk politiker, MF og minister for Det Konservative Folkeparti
 Poul Martin Møller (1794-1838) – dansk filosof og forfatter
 Poul Møller (læge) (1884-1965) – dansk læge, kræftforsker, professor i patologisk anatomi på Rigshospitalet
 Poul Flemming Møller (1885-1974) – dansk læge, professor i radiologi på Rigshospitalet
 Poul H. Møller (1916-2000) – dansk politiker, MF for Kristeligt Folkeparti
 Poul Møller (borgmester) (født 1934) – borgmester i Dronninglund Kommune 1990-2001 (Venstre)
 Poul Møller (erhvervsmand) (født 1953) – administrerende direktør for Royal Unibrew 2002-2008

Se også 

 Paul Müller (flertydig)
 Poul Müller (flertydig)